Николай Шевяков:
 Шевяков, Николай Львович (1868—1941) — русский инженер-архитектор и педагог.
 Шевяков, Николай Николаевич (1890—1965) — советский государственный и партийный деятель. 
 Шевяков, Николай Николаевич (1920—1989) — советский учёный-металлург.